Nivaldo Alves Freitas Santos (1988. július 10. –), gyakran egyszerűen csak Nivaldo, zöld-foki labdarúgó, a cseh Teplice hátvédje.

További információk 
Zerozero statisztikák és profil
ForaDeJogo statisztikák 

Soccerway profil

1988-ban született személyek
Zöld-foki köztársasági labdarúgók
Az Académica de Coimbra labdarúgói
A Teplice labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek